MHJ steht für:
 Mannheim Hauptbahnhof (IATA-Code)
 MHJ 4: Bezeichnung einer Strecken-Dampflokomotive der schwedischen Staatsbahnen für die Strecke Mjölby–Hästholmen Järnväg, siehe SJ D (1874)
 Marine-Hitlerjugend
 Medizinhistorisches Journal, seit 1966 im Auftrag der Kommission für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz herausgegebenes Periodikum

Abkürzung